Bocaiúva kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bocaiúva (ort), Minas Gerais, 
 Bocaiúva (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar